Foiníx (latinsky Phoenix) je v řecké mytologii jméno dvou hrdinů a jednoho bájného tvora.

Foiníx - syn sídónského krále Agénora 
Kromě Foiníka měl král Agénór ještě tyto potomky:
 Európa, milenka nejvyššího boha Dia
 Kadmos - thébský král
 Kilix - kilický král
 Fíneus - thrácký král
 Thasos - hrdina

Když Zeus unesl jeho sestru Európu, vydal se ji hledat se svým bratrem Kadmem. Když nebyla k nalezení, založil na východním pobřeží Středozemního moře království Foiníkii.

Foiníx - vychovatel Achillea 
V mýtech je to starý muž, učitel a vychovatel velkého hrdiny trojské války. Radil Achilleovi, aby se smířil s Agamemnonem. Byl také jeho utěšitelem po smrti nejlepšího přítele, Patrokla.

Fénix (řecky Foiníx) - bájný pták 

Do mýtů se dostal z Egypta, kde se lidé domnívali, že se zrodil sám z vody jako prvopočátečního živlu. Objevoval se vždy v období záplav. Později byl považován za pozemskou podobu slunce, vždy znovu se objevující jasně zářící. Nakonec u Řeků a Římanů byl považován za ptáka se zázračnou vlastností. Každých pět let se sám spálí a opět povstane omlazen z popela.

Literatura 
 Slovník antické kultury, nakl. Svoboda, Praha, 1974
 Vojtěch Zamarovský, Bohové a hrdinové antických bájí
 Graves, Robert, Řecké mýty, 2004, 
 Houtzager, Guus, Encyklopedie řecké mytologie, 
 Gerhard Löwe, Heindrich Alexander Stoll, ABC Antiky

Hrdinové a postavy řecké mytologie
Bájní tvorové řecké mytologie